Бус:

Топоним 
 Бус — коммуна в Люксембурге, располагается в округе Гревенмахер.
 Бус — коммуна в Германии, в земле Саар.
 Бус — коммуна в Швейцарии, в кантоне Базель-Ланд.

Фамилия 
 Бус, Билл — американский изобретатель, основатель нескольких фирм-производителей парашютов.
Бус, Жак (1500—1565) — фламандский органист и композитор.
 Бус, Йозеф фон (1803—1878) — политик, профессор Фрайбургского университета.

См. также 
 Бус — остроносые, круглодонные суда с одним или двумя парусами грузоподъемностью до 200 тонн, изготовлявшиеся в XVI—XVII веках в Астрахани для плавания по Каспию
 Бус-Обо — вулкан, располагающийся в аймаке Хэнтий, Монголия.
 Бож (лат. Boz, Booz, Box, Бож, Боож, Бус) — лидер антов.
 Бусс